Félines kan syfta på:
 Félines, Ardèche
 Félines, Haute-Loire